Le xian de Suiyang (绥阳) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le district de Suiyang (睢阳) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme